Iliew ist der Familienname folgender Personen:

 Dimitar Iliew (* 1988), bulgarischer Fußballspieler
 Georgi Iliew (* 1946), bulgarischer Eishockeyspieler

 Ilija Iliew (* 1974), bulgarischer Fußballspieler
 Ljuben Iliew (* 1989), bulgarischer Ringer
 Ljubomir Iliew (1913–2000), bulgarischer Mathematiker
 Marin Iliew (* 1940), bulgarischer Radrennfahrer
 Nikola Iliew (* 2004), bulgarischer Fußballspieler
 Nikolaj Iliew (* 1964), bulgarischer Fußballspieler
 Plamen Iliew (* 1991), bulgarischer Fußballtorhüter
 Walentin Iliew (* 1980), bulgarischer Fußballspieler
 Wladimir Iliew (Komponist) (* 1935), bulgarischer Komponist, Musiker und Musikpädagoge
 Wladimir Iliew (* 1987), bulgarischer Biathlet

Siehe auch:
 Iliev